Junior-VM i håndbold 1981 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1981 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1981 (kvinder)